Buskblomflugor (Parasyrphus) är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Matsumura 1917. Buskblomflugor ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blomflugor